Candelario kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Candelario (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Candelario (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar